

Ізвесткова — станція ДСЗ в селищі Ізвестковий (Єврейська автономна область).
 Ізвесткова — село Бокситогорського району Ленінградської області.
 Ізвесткова — гора в Північній Осетії, на південь від Владикавказа.

Ізвесткова — назва села Рунне Сакського району Автономної Республіки Крим України у 1948—1965 роках

Див. також 
 Ізвесткове
 Ізвестковий